Flera personer bär efternamnet Dawkins, bland andra:

 Tävlingscyklisten Edward Dawkins
 Basebollspelaren Travis Dawkins
 Geologen, paleontologen och arkeologen William Boyd Dawkins
 Evolutionsforskaren Richard Dawkins
 Dokusåpadeltagaren Sebastian Dawkins

Engelska efternamn